Addis Zemen peut faire référence à :
 Addis Zemen, une ville d’Éthiopie ;
 Addis Zemen, un journal éthiopien.